Мембрана Бруха — самый внутренний слой сосудистой оболочки глаза, является пограничной мембраной между хориоидеей и пигментной частью сетчатки. Ещё носит название стекловидной пластинки, поскольку на вид мембрана прозрачная. Толщина 2—4 мкм.

Её основными задачами являются: антагонизм цилиарной мышцы при аккомодации и посредничество при поставке питательных веществ и жидкости пигментному эпителию сетчатки и сосудистым слоям сосудистой оболочки.

Названа в честь Карла Вильгельма Бруха (родился 1 мая 1819 года в Майнце — умер 4 января 1884 в Хеппенхайме).

Строение 
Мембрана Бруха имеет пять слоев (снаружи внутрь):
 Базальная мембрана эндотелиальных клеток хориокапиллярного слоя сосудистой оболочки
 Внешний коллагеновый слой
 Центральный слой из эластичных волокон
 Внутренний коллагеновый слой
 Базальная мембрана пигментного эпителия сетчатки

Патология 
С возрастом мембрана Бруха меняется. Происходит изменение белкового состава и утолщение мембраны. Это приводит к замедленному обмену веществ. Кроме того, в пограничной мембране возникают слои пигментного эпителия. Эти изменения, вероятно, имеют отношение к возрастным заболеваниям сетчатки.

Литература 
 Синельников Р. Д., Синельников Я. Р. Атлас анатомии человека в 4 томах. Т.3. — М.: Медицина, 1996. — ISBN 5-225-02723-7
 Schünke et al. Prometheus: Kopf, Hals und Neuroanatomie, ISBN 978-3-13-139542-9

Глаз